Muri může být:

 Muri (Aargau) – obec ve švýcarském kantonu Aargau
 Muri (Bern) – obec ve švýcarském kantonu Bern
 Muri (Karksi) – vesnice v obci Karksi v estonském kraji Viljandimaa
 Muri (Luunja) – vesnice v obci Luunja v estonském kraji Tartumaa
 Okres Muri – okres ve švýcarském kantonu Aargau